Burgio – comune italiano del libero consorzio comunale di Agrigento
 Alberto Burgio (1955) – filosofo e politico italiano
 Gabriele Burgio (1954) – manager italiano
 Giovanni Burgio (1961) – scrittore italiano